Евге́ний Алекса́ндрович Ива́нушкин (род. 26 июля 1979, Краснотурьинск Свердловской обл.) — российский игрок в хоккей с мячом, нападающий; мастер спорта России международного класса (2004), заслуженный мастер спорта России (2006), почётный гражданин городского округа Краснотурьинск (2013).

Главный тренер команды «Динамо-Москва» с апреля 2019 года.

Биография 
Воспитанник краснотурьинского «Маяка», первый тренер В. И. Таскаев. «Маяк» (Краснотурьинск) — 1995—2001, «Сибскана-Энергия» (Иркутск) — 2001—2004,2017-2018. «Водник» (Архангельск) — 2005. «Динамо» (Москва) — 2006-2017. В высшей лиге чемпионатов России 570 матчей, 1019 мячей («Маяк» — 132, 116; «Байкал-Энергия» — 100, 156; «Водник» — 25, 44; «Динамо» — 313, 703 - клубный рекорд). В розыгрышах Кубка России 179 матча, 314 мячей («Маяк» — 24, 15; «Сибскана-Энергия» — 35, 58; «Водник» — 8, 10; «Динамо» — 112, 231 - клубный рекорд).

В сборной России на чемпионатах мира - 75 игр, 154 мяча.

Всего в сборной России - 100 игр 184 мяча.

Острый нападающий таранного типа. Обладает мощнейшим ударом с правой руки, что позволяет ему успешно реализовывать стандартные положения (штрафные, угловые). В атаке способен действовать как индивидуально, так и в коллективных действиях своей команды.

Достижения 
 Семикратный чемпион России (2005—2010, 2012). 
 Четырёхкратный серебряный призёр чемпионата России (2011, 2014, 2015, 2017).
 Бронзовый призёр чемпионата России (2016, 2018).
 Семикратный обладатель Кубка России (2005 — весна, 2005 — осень, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012).
 Обладатель Кубка европейских чемпионов (2004, 2006, 2008, 2009). 
 Обладатель Кубка мира (2004, 2006, 2007, 2013).
 Семикратный чемпион мира (2006, 2007, 2008, 2013, 2014, 2015, 2016).
 Серебряный призёр чемпионатов мира (2005, 2009, 2010, 2011, 2017).
 Пятикратный победитель международного турнира Champions Cup (2004, 2006, 2008, 2013, 2015 Швеция).
 Чемпион мира (1998) среди юниоров.
 Чемпион России (1997) среди юниоров.
 Бронзовый призёр чемпионата России среди юношей (1995).
В списке «22-х лучших» — 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России 

Примечание: Статистика голевых передач ведётся с сезона - 1999/2000.

В чемпионатах России забивал мячи в ворота 30 команд

  1.Кузбасс           = 78 мячей 16.Строитель Сык.  = 29
  2.Водник            = 76       17.Саяны           = 24
  3.Волга             = 73       18.СКА-Свердловск  = 19
  4.Уральский трубник = 68       19.Юность О.       = 17
  5.Родина            = 65       20.Металлург Бр.   = 16
  6-7.Динамо-Казань   = 63       21.Динамо М        = 15
  6-7.Старт           = 63       22.Север           =  9
  8.Сибсельмаш        = 62       23.ХК Боровичи     =  8
  9.Байкал-Энергия    = 53       24.Лесохимик       =  6
 10.Зоркий            = 51       25.БСК             =  5
 11.СКА-Нефтяник      = 48       26.Маяк            =  4
 12.Локомотив Ор.     = 43       27.Агрохим         =  3
 13.Енисей            = 42       28-29.Североникель =  2
 14.Мурман            = 40       28-29.Шахтёр Л-К   =  2
 15.СКА-Забайкалец    = 34       30.Заря Н.         =  1

В чемпионатах России количество мячей в играх

по 1 мячу забивал  в 144 играх 
по 2 мяча забивал  в 128 играх 
по 3 мяча забивал  в  71 игре  
по 4 мяча забивал  в  44 играх 
по 5 мячей забивал в  21 игре  
по 6 мячей забивал в  13 играх 
по 7 мячей забивал в   4 играх 
по 8 мячей забивал в   1 игре 
по 11 мячей забивал в  1 игре 
Свои 1019 мячей забросил в 427 играх, в 143 играх мячей не забивал.

Статистика выступлений на чемпионатах мира в составе сборной России

Примечания 

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Заслуженные мастера спорта России
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Маяк»
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»
Игроки КХМ «Водник»
Игроки КХМ «Динамо» Москва